

Letteratura 
Patto di sangue (If You Could See Me No) – romanzo di Peter Straub del 1976
Se tu mi vedessi ora (If You Could See Me Now) – romanzo di Cecelia Ahern del 2005

Musica 
If You Could See Me Now – singolo degli Script del 2013 dall'album #3
 If You Could See Me Now – brano di Tadd Dameron del 1946
 If You Could See Me Now – album di Kenny Drew del 1974
 If You Could See Me Now – album di Oscar Peterson del 1983